Il Torneo Internazionale Under-19 Bellinzona si disputa ogni anno e vede affrontarsi squadre giovanili del panorama calcistico mondiale. Nel 2016 è arrivato alla sua 76 edizione.

Storia
Il torneo nasce nel 1941, in pieno periodo bellico, e vide la partecipazione fino al 1946 di sole squadre svizzere. Successivamente il torneo diventò internazionale con la partecipazione di diversi club Europei ma anche Sud Americani nonché di alcune selezioni Nazionali. Negli anni cresciuto notevolmente arrivando ad aggiudicarsi anche il patrocinio della FIFA.

La competizione è da alcuni anni riservato a squadre giovanili Under 19 e si svolge sull'arco di cinque giornate. Il torneo coinvolge otto squadre, la cui partecipazione avviene su invito del comitato organizzatore ed è completamente spesata, suddivise in due gruppi. Le migliori si affronteranno in semifinale e in finale, le altre si sfideranno per il piazzamento. Le partite in totale sono 18 e si disputano per una metà al Comunale di Bellinzona e le restanti su quattro campi esterni dislocati su tutto il territorio cantonale. L'Inter con nove successi, detiene il record di affermazioni nel torneo.

Albo d'oro

Note

Collegamenti esterni

Competizioni calcistiche svizzere
Sport a Bellinzona